

Nom commun 
 Bayle, représentant du seigneur dans le village.
 Un bayle est un espace entre deux enceintes fortifiées.

Nom propre

Etymologie 
Le patronyme est la forme méridionale d'un nom de dignité employé comme sobriquet (gouverneur), et vient du latin bajulus.

Patronyme 

 Antoine Bayle (1825-1877), prêtre et écrivain français ;
 Antoine Laurent Bayle (1799-1859), médecin français ;
 Éric Bayle (1963- ), un journaliste sportif ;
 François Bayle (1622 -1709), médecin français ;
 François Bayle (1932-), compositeur français ;
 Gaspard Laurent Bayle (1774-1816), médecin français ;
 Georges Bayle (né en 1918), écrivain français ;
 Guy Bayle, chanteur français ;
 Henry Bayle (1917-1991), diplomate français ;
 Jean-Louis Loubet del Bayle (né en 1940), politologue et sociologue français ;
 Jean-Michel Bayle (1969-), coureur de motocross français ;
 Jean-Pierre Bayle (1947-), sénateur puis haut fonctionnaire français ;
 Laurent Bayle (1951-), directeur général de la Philharmonie de Paris ;
  (1907-1989), professeur de provençal, fondateur de l'Astrado Prouvençalo
 Luc-Marie Bayle, (1914-2000), marin et artiste français ;
 Moyse Bayle (1755-1813?), révolutionnaire français ;
 Pauline Bayle, metteuse en scène et comédienne française ;
 
 Virgile Bayle, acteur français contemporain ;

Toponyme 

 Carla-Bayle, commune française située dans le département de l'Ariège.
 Commanderie de Bayle, une ancienne commanderie templière situé sur la commune de Saint-Antonin-sur-Bayon
 Pic Bayle, point culminant du massif des Grandes Rousses, dans  l'Isère

Hydronyme 
 Bayle, un affluent de l'Adour

Références

Lien externe 
 
Patronyme occitan